El Torneig de Bucarest 2015, oficialment conegut com a BRD Năstase Ţiriac Trophy 2015, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre terra batuda que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 23a edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 26 d'abril del 2015 al Arenele BNR de Bucarest (Romania).

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2015
ATP World Tour 2015